El Gabinete Marcos es el gobierno actual de Filipinas desde el 30 de junio de 2022. A la cabeza del gobierno esta el presidente Ferdinand Marcos Jr.

Composición

Referencias 

Gobierno de Filipinas
Familia Marcos